Tarentaise (in italiano: Tarantasia) – antica provincia della Savoia (in particolare del cosiddetto Pays de Savoie)
 Tarentaise – comune francese del dpiartimento della Loira
 Tarentaise – razza di mucche da latte, altrimenti chiamata razza tarine; in Italia è conosciuta come Savoiarda o tarina o tarantasia. Originaria della provincia omonima, il suo latte è impiegato per la produzione del Beaufort